S.Carter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Susan Carter Holmes
 Susan Carter